Torghai (kasachisch ) steht für:
 Torghai (Ostkasachstan), Dorf in Ostkasachstan
 Torghai (Qostanai), Dorf (ehemalige Stadt) in Kasachstan, Gebiet Qostanai (auch nach der russischen Form Turgai)
 Torghai (Gebiet), ehemalige Verwaltungseinheit der Kasachischen SSR der Sowjetunion und Kasachstans (auch nach der russischen Form Gebiet oder Oblast Turgai)

Siehe auch:
 Turgai (Begriffsklärungsseite), entsprechende russische Form